Prva hrvatska odbojkaška liga za sezonu 1999./2000. je predstavljala deveto izdanje najvišeg ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske. 
Sudjelovalo je jedanaest klubova, a prvak je deveti put zaredom bila Mladost iz Zagreba.

Konačni poredak

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.

Poveznice 
 2. liga 1999./2000.

1999-00